Burg Klosterberg steht für:

 Burg Klosterberg (Zahrádka) in Tschechien
 Burgstall Klosterberg in Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern